Мото Гран-Прі Каталонії 2016 року, офіційна назва Gran Premi Monster Energy de Catalunya — сьомий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 03-05 червня 2016 року на трасі Каталунья, розташованій в муніципалітеті Монмало у Іспанії. Перед етапом Алекс Крівіль, перший іспанець —чемпіон світу в «королівському» класі, був введений до Залу слави MotoGP, ставши легендою MotoGP. Під час другої практики в класі Moto2 потрапив в смертельну аварію Луї Салом.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі травмованого гонщика команди «Avintia Racing» Лоріса База замінив Мікеле Пірро.

Оскільки гонка відбувалась на території Іспанії, батьківщині перших двох гонщиків чемпіонату, Хорхе Лоренсо та Марка Маркеса, то передбачалось, що головна боротьба за перемогу у гонці розгорнеться саме між ними. Під час практичних заїздів швидшим був Маркес, який і здобув поул в кваліфікації. Проте гонка пройшла за дещо іншим сценарієм. Традиційно для цього сезону заїзд зі старту очолив Лоренсо, за яким їхали Маркес та Педроса; Валентіно Россі ж відкотився на шосте місце. Поступово перші двоє стали відриватись від групи переслідувачів, а Россі — відігрувати місця, підбираючись ближче до подіумної позиції. На третьому колі він обігнав Петросу на вийшов третє місце, проте на цьому не зупинився, через деякий час обігнавши спочатку Маркеса, а згодом і Лоренсо, очоливши заїзд на сьомому колі. Для Хорхе чорна ця гонка склалась важко — його через деякий час обігнали Маркес, Педроса та Віньялес, а на сімнадцятому колі в його мотоцикл врізався Андреа Янноне, вибивши Лоренсо з гонки. Россі ж здобув перемогу, хоча наприкінці гонки деякі проблеми йому створив Маркес — гонщики кілька разів мінялись місцями, проте Валентіно виявився у цій боротьбі сильнішим. Ця перемога стала другою для Доктора, а друге місце Марка дозволило йому очолити загальний залік. Після фінішу гонщики привітали один одного із результатами, потиснувши один одному руки вперше з кінця останнього сезону. Третім став Дані Педроса.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик покараний штрафом у вигляді зміщення на 1 позицію у підсумковій класифікації гонки.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
До етапу в команді «Tasca Racing Scuderia Moto2» відбулись зміни: гонщика Алессандро Тонуччі, що у попередніх шести гонках не здобув жодного очка, замінив Ремі Гарднер. Також у гонці по вайлд-кард взяв участь Рамдан Рослі (команда «Petronas AHM Malaysia»).

Практично відразу після старту гонки визначились два її лідери: заїзд очолив Алекс Рінс, переслідувачем якого став Йоан Зарко. Вони з кожним колом стали збільшувати відрив від групи переслідувачів, який на фініші досяг майже 10 секунд. На 17-му колі Зарко обігнав Рінса, і в такій послідовності вони й фінішували. Третім став Том Люті. Друге місце Рінса дозволило йому очолити загальний залік чемпіонату, випередивши у ньому Сема Лоуса, який закінчив цю гонку лише шостим. Друга поспіль перемога Зарко дозволила йому повернутись у боротьбу за перемогу у чемпіонаті, піднявши на третє місця в турнірній таблиці.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступили гонщики Давіде Піццолі (команда «Procercasa - 42 Motorsport») та Альберт Аренас («MRW Mahindra Aspar Team»); в команді «Schedl GP Racing» Філіп Оттль повернувся до виступів після пропуску попереднього етапу через травму.

Перемогу у гонці здобув іспанець Хорхе Наварро, і для нього цей тріумф став дебютним у кар'єрі. Лідер чемпіонату Бред Біндер фінішував другим, здобувши сьомий подіум у семи гонках. Третім закінчив гонку Енеа Бастіаніні, для якого цей подіум став дебютним у сезоні.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик по ходу гонки був покараний пропуском одного гонщика за систематичні виїзди за межі треку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Каталонії
2016
Каталонія